SIT kan betyda: 

 Stevens Institute of Technology
 Sinhgad Institute Of Technology
 Special information tone en telefonsignal i Nordamerika  betydande att ett telefonsamtal inte kan anslutas.
 Slovenska tolar, äldre valuta i Slovenien
 Strategic Information Technology ett dataföretag.
 Swatch Internet Time, ett system för att mäta tid.
 Singapore Improvement Trust, en statlig organisation startad av Storbritannien i Singapore 1927.
 School for International Training
 Session Initiation Protocol
 Special Investigation Team
 Social Identity Theory
 Southern Institute of Technology, i Invercargill, Nya Zeeland.
 Sveriges Internationella Talanger
 En vanlig filändelse för filkompression skapad med StuffIt.
 En svensk rollspelsförening Svedalas interaktiva teater och rollspelsförening (SIT)
 Förkortning av företags namnet Siemens Industrial Turbomachinery AB